Cassander kan syfta på:

 Kassandros (omkring 350–297 f.Kr.),  kung av Makedonien
 Georg Cassander (1513–1566), romersk-katolsk fredsteolog